Alà-ad-Dawla forma part del nom de molts personatges:

 Ala al-Dawla Abu Djafar Muhammad, atabeg de la dinastia kakúyida
 Ala al-Dawla al-Simnani
 Ala al-Dawla Bozkurt, emir d'Elbistan
 Ali ibn Shahriyar Ala al-Dawla, ispahbad bawàndida del Tabaristan
 Mirza Ahmad Khan Ala al-Dawla, polític persa

Notes